Богатырская () — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Солоникского сельсовета.

География 
Расположена в 1 километре к востоку от города Полоцк.

Транспорт 
 Маршрут 1 (Автовокзал — Богатырская)

Улицы 
Уличная сеть деревни представлена следующими улицами. Главная улица — Центральная — имеет протяжённость около 1500 метров.
Новосёлов
Центральная 
Садовая 
Луговая 
Боброва

Достопримечательности 

 В деревне находится православный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Кирпичный, построен 2009 году.

Примечания 

Населённые пункты Полоцкого района